Wilhelminapark (Amsterdam)
 Wilhelminapark (Apeldoorn)
 Wilhelminapark (Baarn), woonwijk in Baarn
 Wilhelminapark (Bloemendaal), park nabij Bloemendaal
 Wilhelminapark (Boxtel), landgoed te Boxtel
 Wilhelminapark (Breda)
 Wilhelminapark (Curaçao)
 Wilhelminapark (Delft)
 Wilhelminapark (Grou)
 Wilhelminapark (Java)
 Wilhelmina Park (Kralendijk) (Bonaire)
 Wilhelminapark (Meppel)
 Wilhelminapark (Renkum), villapark en sportpark te Renkum
 Wilhelminapark (Rijswijk)
 Wilhelminapark (Sneek)
 Wilhelminapark (Tilburg)
 Wilhelminapark (Utrecht), stadspark in de stad Utrecht
 Wilhelminapark en omgeving, buurt in de stad Utrecht
 Wilhelminapark (Venlo)
 Wilhelminapark (Wormerveer)
 Wilhelminapark (Zeist)
 Wilhelminapark (Zoetermeer)